В отборочную группу 1 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Италия, Дания, Швейцария, Уэльс и Беларусь. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Италия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Дания и Швейцария набрали равное количество очков, однако выше в таблице расположилась северно-европейская сборная за счёт лучших результатов в очных встречах. Дания получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
3 мяча
  Йон-Даль Томассон
  Филиппо Индзаги
  Кристиан Вьери
  Стефан Шапюиза
  Кубилай Тюркильмаз

2 мяча
  Валентин Белькевич
  Алессандро дель Пьеро
  Диего Фузер

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году